Guttigadus är ett släkte av fiskar. Guttigadus ingår i familjen Moridae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Torskartade fiskar
Guttigadus